Riederau ist der Ortsname von

 Riederau (Dießen am Ammersee), Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Riederau (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern